Master SEN, een Masteropleiding Special Educational Needs.
SEN Magazine, een tijdschrift gericht op de mediterrane vrouw in Nederland.